Beauchêne puede referirse a: 

 Beauchêne, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Beauchêne, comuna francesa situada en Orne.